Марз:
 Марз ( [марз]) — область. Русскоязычные источники обычно используют слово марз по отношению к областям Армении.
 МАРЗ — Магнитогорский авторемонтный завод.
 МАРЗ — Мичуринский авторемонтный завод.
 МАРЗ — Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ.

Примечания